Paulo Hobold (Orleans,  – Araranguá, ) foi um religioso e escritor brasileiro.

Filho de Antônio Hobold e Emília Rohden Hobold.

Publicações
A História de Araranguá. Reminiscências desde os primórdios até o ano de 1930. Porto Alegre : Palmarinca, 1994.

Escritores de Santa Catarina
Naturais de Orleans (Santa Catarina)